Bromberger ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Bromberger (1881–1942), deutsche Malerin
 Henriette Bromberger (1882–1942), deutsche Pianistin
 Hervé Bromberger (1918–1993), französischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Schriftsteller
 Marco Bromberger (* 1964), deutscher Automobilrennfahrer 
 Stefan Bromberger (* 1982), deutscher Schachspieler
 Sylvain Bromberger (1924–2018), US-amerikanischer Philosoph und Linguist
 Ute Bromberger (1937–2004), deutsche Journalistin und Leiterin des NDR-Frauenfunks
 Willi Bromberger (1927–2004), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Bromberger Dialekt
 Bromberger Blutsonntag
 Kanał Bydgoski (Bromberger Kanal)
 Promberger
 Bromberg (Begriffsklärung)